Лихтенбург (город) — город в ЮАР
 Лихтенбург (концентрационный лагерь) — концентрационный лагерь в Саксонии-Анхальт существовавший в 1933—1939 годах